Jonáš Forejtek e Michael Vrbenský erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno.

In finale Roman Jebavý e Igor Zelenay hanno sconfitto Geoffrey Blancaneaux e Maxime Janvier con il punteggio di 6-2, 6-7(6-8), [10-5].

Teste di serie 

  Marc Polmans /  Matt Reid (semifinale)
  Fernando Romboli /  David Vega Hernández (quarti di finale)

  Roman Jebavý /  Igor Zelenay (campioni) 
  Sriram Balaji /  Arjun Kadhe (quarti di finale)

Wildcard 

  Ľubomír Majšajdr /  Martin Zahrádka (primo turno)
  Andrew Paulson /  Patrik Rikl (primo turno)

  Jonáš Forejtek /  Michael Vrbenský (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Svijany Open 2021